Lesnikowo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Lesnikowo (Iwanowo, Nowoussadebskoje), in der Oblast Iwanowo, Komsomolski rajon, Landgemeinde Nowoussadebskoje
 Lesnikowo (Iwanowo, Podosjorskoje), in der Oblast Iwanowo, Komsomolski rajon, Landgemeinde Podosjorskoje
 Lesnikowo (Kirow), in der Oblast Kirow
 Lesnikowo (Kostroma), in der Oblast Kostroma
 Lesnikowo (Kurgan), in der Oblast Kurgan
 Lesnikowo (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Lesnikowo (Twer), in der Oblast Twer
 Lesnikowo (Wladimir, Gus-Chrustalny), in der Oblast Wladimir, Gus-Chrustalny rajon
 Lesnikowo (Wladimir, Muromski), in der Oblast Wladimir, Muromski rajon
 Lesnikowo (Wologda), in der Oblast Wologda